En Pologne, Żółków peut désigner :

 Żółków, un village de la voïvodie de Basses-Carpates ;
 Żółków, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.